Berliner Zeitung ist der Name folgender Publikationen:

 Berliner Zeitung, Tageszeitung (ab 1945)
 Berliner Zeitung, früherer Name der Boulevardzeitung B.Z. (1877–1904)
 Berliner Zeitung (Petsch), Petsch Verlag (1848–1849)

Siehe auch:
 Berliner Allgemeine Zeitung
 Berliner Volks-Zeitung
 Berliner Zeitungsviertel
 Vossische Zeitung (früher Berlinische ordinaire Zeitung und Berlinische privilegirte Zeitung)
 Berliner Kurier (früher B.Z. am Abend)
 BZ (Begriffsklärung)